Kroeber kan syfta på någon av följande personer: 

Alfred L. Kroeber
Ursula K. Le Guin 

Efternamn